Brian Marsden – brytyjski astronom
 Brian Marsden – nowozelandzki sztangista